Северо-Западная пограничная провинция:
 Северо-Западная пограничная провинция в Британской Индии и Пакистане (1901—1955);
 название пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в 1970—2010 гг.